Długa Łąka – leśniczówka w gminie Kramsk
 Długa Łąka – zbocze w słowackich Tatrach Zachodnich